Student se poate referi la:
 O persoană care studiază într-o universitate
 Chimistul și statisticianul William Sealy Gosset (1876 - 1937)
 Distribuția statistică Student
 Testul statistic Student a lui Daniel Bobrow despre cercetarea inteligenței artificiale
 ziarul Student din Edinburgh
 Generalul Kurt Student
 un munte în apropiere de Mariazell (Stiria)